Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1963 – zawody lekkoatletyczne rozegrane na Estádio Olímpico Monumental w Porto Alegre w sierpniu i wrześniu 1963 roku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1963 w lekkoatletyce
1963
Lekkoatletyka w Brazylii
Letnia Uniwersjada 1963